U sezoni 1990./91. rukometni prvak Jugoslavije je postala momčad Zagreba.

1. savezna liga

Ligaški dio 

 Izvori: 
 en.wiki, RK Lovćen in the First League 
 Proleter Zrenjanin

Doigravanje 
Osvojio Zagreb

 Izvori: 
 Proleter Zrenjanin

2. savezna liga

Zapad 

 Izvori: 
 40 godina rukometa u Metkoviću : 1963. – 2003.

III. rang prvenstva

Hrvatska

Hrvatska liga - Istok 

 Izvori: 
 RK Kaštela Adriachem - 50 godina rukometa u Kaštel Gomilici

Četvrti i niži rangovi

Hrvatska

Srednjodalmatinska liga 
Četvrti rang natjecanja 

 Izvori: 
 RK Solin - 50 godina rukometa u Solinu 
 RK Hrvatski Dragovoljac Dugi Rat

Izvori 
 Ivan Jurić: 40 godina rukometa u Metkoviću : 1963. – 2003., Metković, 2003.
 Jurica Gizdić:RK Kaštela Adriachem - 50 godina rukometa u Kaštel Gomilici, Kaštel Gomilica, 2008.
 en.wiki, RK Lovćen in the First League
 RK Hrvatski Dragovoljac Dugi Rat - Dalmatinska liga 1990./91., rezultati kluba, pristupljeno 9. srpnja 2016.
  

1990-91